Tindale se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary Douglas Tindale
 Norman B.Tindale